Dimljus kan syfta på:
 Dimstrålkastare – det främre dimljuset på ett fordon
 Dimbakljus – det bakre dimljuset på ett fordon